Мері́-е-Буа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 170 км на південь від Парижа, 75 км на південний схід від Орлеана, 27 км на північ від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 283 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 622,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Мері-е-Буа на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мері-е-Буа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер